María de Borbón puede referirse a:
Cualquiera de los personajes que llevan los nombres de María y Borbón.

Mujeres

Como primer nombre
María de Borbón-Montpensier
María Ana de Borbón
María Antonia Fernanda de Borbón
María Cristina de Borbón
María Isabel de Borbón
María Luisa de Borbón
María de las Mercedes de Borbón-Dos Sicilias 
María de la Paz de Borbón
María del Pilar de Borbón
María Teresa de Borbón

María Victoria de Borbón

Como segundo nombre
Cristina María de Francia o de Borbón.
Enriqueta María de Francia o de Borbón.
Francisca María de Borbón
Luisa María de Borbón
Luisa María Adelaida de Borbón

Varones

Como segundo nombre
Carlos María de Borbón y Austria-Este
Francisco María de Borbón
José María de Borbón
Juan María de Borbón
Luis María de Borbón
Luis María de Borbón y Vallabriga